Дорчестер има више значења:
 Округ Дорчестер (Јужна Каролина), округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Дорчестер (Мериленд), округ у америчкој савезној држави Мериленд
 Дорчестер (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Дорчестер (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Дорчестер (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Дорчестер (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Дорчестер (Дорсет)